De Tweede Kamerverkiezingen 1998 waren verkiezingen in Nederland voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 6 mei 1998.

De verkiezingen werden gehouden als gevolg van de afloop van de zittingstermijn van de Tweede Kamer die gekozen was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994.

Deelnemende partijen
Aan deze verkiezingen namen de volgende partijen deel:

Uitslag 
De Kiesraad hield op 19 mei 1998 een openbare zitting waarin de officiële uitslag bekend werd gemaakt.

Opkomst en kiesdeler

Verkiezingsuitslag naar partij 
Het kabinet-Kok I (de eerste 'paarse coalitie') behield bij de verkiezingen zijn meerderheid, ondanks fors verlies van D66 (van 24 naar 14 zetels). PvdA en VVD (resp. plus acht en plus zeven) compenseerden dat verlies echter ruimschoots. Grote winnaar was GroenLinks, dat van vijf naar elf zetels ging. De SP won drie zetels en steeg naar vijf, en de SGP won de eerder verloren derde zetel terug.

Het CDA verloor vijf zetels. De drie ouderenpartijen (AOV/Unie 55+, Senioren 2000 en Nieuw Solidair Ouderen Verbond) behaalden geen enkele zetel. Ook de CD verloor zijn drie Kamerzetels.

Gekozen leden

Kabinetsformatie

De formatie resulteerde op 3 augustus 1998 in een voortzetting van 'paars' in het kabinet-Kok II.